Neerlandia (automerk)
 Emailleerfabriek N.V. Neerlandia, voorloper van keukenapparatuurfabrikant Pelgrim (bedrijf)
 AFC Neerlandia, voormalige Nederlandse voetbalclub
 Neerlandia/SLTO, voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub ontstaan als fusie tussen AFC Neerlandia en SLTO en opgegaan in FC Blauw-Wit Amsterdam 
 Neerlandia (tijdschrift), een publicatie van het Algemeen-Nederlands Verbond
 Neerlandia (uitgeverij), uitgeverij
 Nedlloyd Neerlandia (schip, 1977) - containerschip